Erdmann ist ein deutscher Vorname und Familienname. Er beruht wie auch die Varianten Erdman, Erdtmann und Ehrtmann auf dem einst verbreiteten Personennamen Ertmar (ert/Erde, maar/berühmt).

Namensträger

Vorname 
 Erdmann Rudolf Fischer (1687–1776), deutscher lutherischer Theologe
 Erdmann von Glasenapp (1660–1721), preußischer General
 Erdmann Graeser (1870–1937), deutscher Schriftsteller
 Erdmann Hartig (1857–1925), deutscher Architekt, Gewerbeschulrat und Professor sowie Architekturschriftsteller
 Erdmann Kopernikus († 1573), Dichter, Komponist, Jurist und Rektor in Frankfurt/Oder
 Erdmann Neumeister (1671–1756), deutscher Dichter und Theologe
 Erdmann August von Brandenburg-Bayreuth (1615–1651), Erbprinz von Brandenburg-Bayreuth
 Erdmann II. von Promnitz (1683–1745), Graf von Promnitz
 Erdmann Schmid (1778–1845), deutscher Baumeister

Zweitname
 Franz Erdmann (Sachsen-Lauenburg) (1629–1666), von 1665 bis 1666 Herzog von Sachsen-Lauenburg und kaiserlicher Generalfeldmarschall
 Karl Christian Erdmann (Württemberg-Oels) (1716–1792), regierender Herzog von Württemberg-Oels und Bernstadt
 Franz Erdmann Häussler (1845–1920), deutscher Maler
 Johann Erdmann Hummel (1769–1852), deutscher Maler
 Carl Erdmann Kircheis (1830–1894), Unternehmer
 Hans Erdmann Franz Stosch-Sarrasani (1873–1934), deutscher Dressurclown und Zirkusleiter aus der Zirkusfamilie Sarrasani
 Adolph Friedrich Erdmann von Menzel (1815–1905), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator.
 Adam Erdmann Trčka von Lípa (* um 1599; † 1634), kaiserlicher Feldmarschall im Dreißigjährigen Krieg

Familienname

A 
 Alexander Erdmann (* 1977), deutscher Eishockeyspieler
 Alma Erdmann (1872–um 1930), deutsche Malerin
 Andreas von Erdmann (1958–2019), deutscher Schuldezernent und Kirchenpolitiker
 Andreas Erdmann (* 1971), deutscher Dramatiker und Dramaturg
 Anke Erdmann (* 1972), deutsche Politikerin (Grüne)
 Anton Friedrich Erdmann (1782–1848) preußischer Bergoberrat und Bergamtsdirektor

 Axel Erdmann (* 1950), deutscher Unternehmer und schwedischer Honorarkonsul

B 
 Barbara Erdmann (1929–2019), deutsche Malerin und Hochschullehrerin
 Benno Erdmann (1851–1921), deutscher Philosoph
 Bernhard Arthur Erdmann (1830–1908), deutscher Mediziner
 Birgit Erdmann (* 1969), deutsche Übersetzerin
 Bruno Erdmann (1915–2003), deutscher Maler

C 
 Carl Erdmann (1898–1945), deutscher Historiker und Mediävist
 Carsten Erdmann (* 1966), deutscher Journalist

 Christiane Erdmann (* 1950), deutsche Bildhauerin

D 
 Daniel Erdmann (* 1973), deutscher Jazzsaxophonist und -flötist
 Daniella Erdmann (* 1970), deutsche Schauspielerin
 David Erdmann (1821–1905), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Dennis Erdmann (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Dietrich Erdmann (1917–2009), deutscher Komponist

E 
 Eduard Erdmann (1896–1958), deutsch-lettischer Pianist und Komponist
 Elias Erdmann (* 1964), deutscher Informatiker und Buchautor

 Elvira Erdmann (1903–1976), deutsche Schauspielerin
 Erland Erdmann (* 1944), deutscher Arzt
 Ernst Erdmann (1857–1925), deutscher Chemiker
 Ernst Erdmann (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler 
 Erwin Erdmann (* 1942), deutscher Fußballspieler

F 
 Fiona Erdmann (* 1988), deutsches Model

 Friedrich Erdmann (1859–1943), deutscher Forstmann
 Friedrich Erdmann-Jesnitzer (Pseudonym Fritz Müller; 1854–1906), deutscher Schauspieler und Intendant
 Fritz Erdmann (1891–1937), Kommandeur der Heeres- und Luftwaffennachrichtenschule Halle; Opfer des „Hindenburg“-Unglücks

G 

 Gerhard Erdmann (1896–1974), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär
 Günter Erdmann (1931–2018), deutscher Ornithologe
 Gunther Erdmann (1939–1996), deutscher Komponist
 Günther Erdmann (1907–1980), deutscher Jurist und Diplomat

H 

 Heinrich Erdmann (1908–1992), deutscher Marineoffizier, zuletzt Konteradmiral der Bundesmarine
 Helmut W. Erdmann (* 1947), deutscher Komponist und Vorsitzender der European Conference of Promoters of New Music (ECPNM)
 Henri Erdmann (1878–1937), deutscher Politiker (SPD) und NS-Opfer

 Hermann Erdmann (1631–1687), deutscher evangelischer Pfarrer und Generalsuperintendent
 Horst Erdmann (1919–vor 1999), deutscher NS-Funktionär, Hochstapler und Verleger
 Hugo Erdmann (1862–1910), deutscher Chemiker

I 
 Iris Erdmann (* 1943), deutsche Schauspielerin

J 
 Jackson Erdmann (* 1997), US-amerikanischer Footballspieler
 Jeanette Erdmann (* 1965), deutsche Biologin und Hochschullehrerin

 Jonathan Erdmann (* 1988), deutscher Beach-Volleyballspieler

K 
 Karin Erdmann (* 1948), deutsche Mathematikerin

 Kolja Erdmann (* 1981), deutscher Filmkomponist

L 
 Lothar Erdmann (1888–1939), deutscher Journalist
 Ludwig Erdmann (1820– vor 1891), deutscher Maler
 Lutz Erdmann (* 1934), deutscher Schauspieler

M 
 Manfred Erdmann (1939–2017), deutscher Synchronsprecher
 Marina Erdmann (* 1958), deutsche Schauspielerin und Schauspiellehrerin
 Mark V. Erdmann (* 1968), US-amerikanischer Ökologe und Ichthyologe
 Markus Erdmann (* 1969), deutscher Fußballspieler

 Michael Erdmann, deutscher Synchronregisseur, Synchronautor, Sprecher und Regisseur
 Mojca Erdmann (* 1975), deutsche Opern-, Konzert- und Liedsängerin (Sopran)
 Moritz Erdmann (1845–1919), deutscher Maler

O 
 Oskar Erdmann (1846–1895), deutscher Germanist

P 

 Peter Erdmann (* 1941), deutscher Anglist und Linguist

R 
 Rainer Erdmann (Numismatiker) (* 1942), deutscher Numismatiker und Heimatforscher
 Rainer Erdmann (* 1946), deutscher Radrennfahrer
 Rhoda Erdmann (1870–1935), deutsche Biologin
 Richard Erdmann (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Rolf Erdmann (* 1944), deutscher Ingenieur, Schwerhörigen-Verbandsfunktionär und Fachautor
 Rudolf Erdmann (1891–nach 1946), deutscher Schauspieler

S 
 Siegfried F. Erdmann (1916–2002), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Stefan Erdmann (* 1966), deutscher Verschwörungstheoretiker und Buchautor
 Stefan Erdmann (Tänzer) (* 1975), deutscher Tanzsportler und Choreograph
 Susi Erdmann (* 1968), deutsche Rodlerin und Bobpilotin

T 
 Theodor Erdmann (1795–1893), Regierungspräsident des Großherzogtums Oldenburg
 Thomas Erdmann (* 1933), deutscher Urologe und Hochschullehrer

U 
 Ulf Erdmann (* 1957), deutscher Musiker, siehe Ulf und Zwulf

V 
 Volker Erdmann (1941–2015), deutscher Biochemiker

W 

 Werner Erdmann (1926–1983), deutscher Fußballspieler
 Wilfried Erdmann (* 1940), deutscher Einhandsegler und Autor
 Wilhelm Erdmann (* 1940/1941), Anästhesiologe und Schmerzmediziner
 Willi Erdmann (* 1937), deutscher Jurist und Bundesrichter
 Wolfgang Erdmann (General) (1898–1946), deutscher Offizier der Luftwaffe
 Wolfgang Erdmann (1945–2003), deutscher Archäologe, Kunsthistoriker und Sachbuchautor

Sonstiges 
 Erdmann & Rossi, deutscher Stellmacherbetrieb
 Edition Erdmann
 Liste von Titeln der Edition Erdmann
 Erdmann (sächsische Familie)
 Erdmann (Wilhelm II.), Dachshund Kaiser Wilhelms II. (1890–August 1901)
 Toni Erdmann, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2016

Siehe auch 
 Erdman
 Erdtmann
 Ertmann
 Erdmannlistein, eine Steingruppe bei Bremgarten in der Schweiz

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname